Мизандри́я (от  «ненависть» и  «мужчина»), или мужененави́стничество, — ненависть, укоренившиеся предубеждения и предвзятое отношение по отношению к мужчинам; не подразумевается, что мизандрия исходит обязательно от женщин, для обозначения мужской мизандрии иногда употребляется термин внутренняя мизандрия. Термин мизандрия известен с XIX века, но популяризирован в новейшее время представителями движения за права мужчин. Отдельно рядом учёных выделяется анти-чёрная мизандрия. Использование термина мизандрия подвергается критике как пример ложной аналогии с системной мизогинией в андроцентричном обществе.

История

Философия пола в античности 
В античных философских и литературных произведениях мужчины и женщины не считались равными, что мотивировалось их «различной природой». Фрома Цейтлин посвятила мизандрии в древнегреческой литературе свою работу .

Однако, согласно гендерным исследованиям, утверждает И. В. Костикова, в Древней Греции преобладала мизогиния, обнаруживающаяся в философских работах Аристотеля, ораторских высказываниях Демосфена и на общем культуральном уровне.
В соответствии с исследованиями М. Финлей античной культуры, «женщины считались низшими по природе и потому их функции ограничивались производством потомства и исполнением домашних обязанностей, а… значимые социальные отношения и сильные личные привязанности искали и находили среди мужчин».

Появление отрицательного образа мужчины в XIX веке 

В своей диссертации «Безнравственный пол — о появлении отрицательной андрологии» социолог Кристоф Куклик анализирует историю возникновения современной маскулинности и отрицательного образа мужчины. Тезис этой диссертации — что стереотип мужчины как безнравственного и склонного к насилию возник задолго до современного феминизма, а именно около 1800 года, в работах таких философов как , Иоганн Готлиб Фихте и Вильгельм Гумбольдт.

Мизандрия и феминизм 
Американская радикальная феминистка Андреа Дворкин в одной из статей критиковала горячую поддержку на феминистском собрании высказываний «самопровозглашённой лесбийской сепаратистки» о биологическом превосходстве женщин, необходимости в ликвидации мужчин как «вида» и переходе на партеногенез. В этой статье она написала, что мужчины «как класс» являются «моральными кретинами», однако категорически возражала против того, чтобы отношение феминисток к мужчинам было пронизано биологическим детерминизмом, проводя параллели с Нацистской Германией и отношением Адольфа Гитлера к евреям.

В защиту женщин, проявляющих мизандрию, выступила радикальная феминистка Джоанна Расс. С её точки зрения, негативное отношение к женской мизандрии означает установку более высоких моральных правил для женщин, чем для мужчин как для группы, в которой мизогиния является нормализованной.

На волне популярности в маносфере, слово «мизандрия» стало часто использоваться феминистками в ироничном ключе.

В 2020-м году французская феминистка  опубликовала эссе «». Арманж сказала об этом следующее:

Что бы вы ни говорили, как только вы критикуете мужчин, вас обвиняют в том, что вы мизандристка. Именно тогда я поняла: на самом деле, это именно то, что нужно.
Публикация данного эссе, имеющего тираж 400 экземляров, вызвала протест у советника французского министерства по вопросам гендерного равенства Ральфа Зурмели, что невольно поспособствовало популяризации эссе после публикаций на эту тему в СМИ.

Анти-чёрная мизандрия 
Ряд учёных, занимающихся  (в частности, ) высказывает мнение о существовании анти-чёрной мизандрии ().

Критика понятия 
Социолог Аллан Джонсон отмечал, что обвинения в мужененавистничестве используются для борьбы с феминизмом и для отвлечения внимания с женщин на мужчин, продвигая тем самым андроцентрическую культуру. Джонсон заявлял, что отсутствует культурный аналог мизогинии и что «люди часто путают мужчин как конкретных людей и мужчин как доминантную и привилегированную категорию людей».

Марк Уэлетт в «Международной энциклопедии мужчин и мужественности» пишет, что «в мизандрии отсутствует системная, трансисторическая, институционализированная и закреплённая в законах антипатия, в отличие от мизогинии». Он считает, что предположение о наличии параллелей между мизогинией и мизандрией чрезмерно упрощает рассмотрение вопросов гендера и власти.

Антрополог Дэвид Гилмор также указывает, что мизогиния является «практически универсальным феноменом», в то время как мужской аналог мизогинии отсутствует, а то, что иногда рассматривают как проявления мизандрии, это не «ненависть к мужчинам в их традиционной мужской роли», а «культура чрезмерной мужественности». Он также считает, что в таких явлениях отсутствует чёткая направленность на мужчин, вне зависимости от того, что они делают или во что они верят, тогда как мизогинии таковая направленность на женщин присуща.

Популяризация термина «мизандрия» интернет-активистами движения за права мужчин была исследована специалистами по информационной политике  и Робин Каплан. Они охарактеризовали употребление активистами за права мужчин термина «мизандрия», схожего с термином «мизогиния», как апроприацию языка жертвы. Марвик и Каплан подвергают критике СМИ, которые употребляют данный термин.

См. также 
 Мизогиния
 Мизантропия
 Мизопедия
 Сексизм
 Феминаци
 Дискриминация мужчин

Примечания

Дополнительная литература 
 
 
 
 
 Критика термина:

Ссылки 

Ненависть
Сексизм
Права мужчин
Социология